

Architettura 
 Chabàs – tempio valdese di Angrogna

Persone 
 François Chabas – egittologo francese
 Juan Chabás – poeta e scrittore spagnolo
 Maurice Chabas – pittore francese
 Paul Chabas – pittore francese